Salento kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Salento (kommun) – Quindío, 
 Salento (ort) – Quindío,

Italien 

 Salento – den italienska halvö som utgör klacken på den italienska stöveln
 Salento, Kampanien – kommun, Kampanien, Provincia di Salerno,